James Tyrrell kan syfta på:

* James Tyrrell (omkring 1450–1502), misstänkt mördare av prinsarna i Towern
 James Tyrrell (1642–1718), engelsk författare och politisk filosof
 James Tyrrell (omkring 1674–1742), brittisk militär och politiker